Sonntagsmühle steht für:
 einen Wohnplatz der Gemeinde Bickenbach im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 einen historischen Wohnplatz der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen